Награда „Карољ Сирмаи” додељује се за најбоље објављено дело у области новелистике на мађарском и српском језику.

Награда у част књижевника Кароља Сирмаија установљена је 1975. године на предлог културно-просветних заједница Темерина и Врбаса (сада: културни центри), које су је и додељивале наизменично. Награду сада додељују Културни центар Врбас и Културни центар „Лукијан Мушицки” Темерин. Награда се наизменично додељује једном мађарском па једном српском књижевнику.

Награда се састоји од дипломе, златника са ликом Кароља Сирмаија и новчаног износа.

Добитници

Напомене

Референце 

Карољ Сирмаи
Култура у Новом Саду
Култура у Врбасу